Arthur Rahn (1897- ?) – lotnik niemiecki
 Christian Rahn (ur. 1979) – niemiecki piłkarz 
 Darren Rahn – amerykański muzyk 
 Helmut Rahn (1929-2003) – niemiecki piłkarz
 Taavi Rähn (ur. 1981) – piłkarz estoński 
 Uwe Rahn (ur. 1962) – piłkarz niemiecki